Miragolesi – abitanti di Miragolo San Marco
Miragolesi – abitanti di Miragolo San Salvatore